Twente puede hacer referencia a:
 Twente, comarca de la provincia de Overijssel, en los Países Bajos;
 Hof van Twente, municipio de la comarca de Twente;
 Universidad de Twente;
 los siguientes clubes de fútbol:
 Football Club Twente,
 Football Club Twente (femenino),
 Jong Football Club Twente'''.